Tequila, mexikói égetett szeszes ital
Tequila, település Mexikóban, Jalisco államban, az azonos nevű község központja
Tequila, község Mexikóban, Jalisco államban
Tequila, település Mexikóban, Veracruz államban, az azonos nevű község központja
Tequila, község Mexikóban, Veracruz államban
Tequila, település Mexikóban, Tabasco államban, Jalapa községben
Tequila, település Mexikóban, Campeche államban, Carmen községben
Tequila, vulkán Mexikóban, Jalisco államban
Tequila, a The Champs dala
Tequila, a Dan + Shay duó sikeres dala
Tequila, 1992-es mexikói film
Tequila (zenekar)